Quebratxo blanc (Aspidosperma quebracho-blanco)
 Quebratxo vermell (Schinopsis balansaei o Schinopsis lorentzii)